Davisov pokal 2012 je sto prvi teniški turnir Davisov pokal.

Svetovna skupina

Postavljene reprezentance

Turnir

Finale

Viri
 

2012 v športu
2012